Haben ist:

 in der kaufmännischen Buchführung die rechte Seite eines Kontos, siehe Soll und Haben (Buchführung)

haben ist:
 ein Verb und ein Hilfsverb

Haben ist der Familienname folgender Personen:
 Jennifer Haben (* 1995), deutsche Sängerin
 Stefan Haben (* 1987), deutscher Fußballspieler

Haben ist der Künstlername folgender Personen:
 Haben (Habesha), deutscher Rapper eritreischer Abstammung

Siehe auch: